Россия дебютировала на международном конкурсе песни «Евровидение» в 1994 году с песней Юдифь «Вечный странник», где заняла 9-е место. В 1998—1999, 2017 и в 2022 годах, страна не участвовала по разным причинам, а в 1996 году не прошла квалификацию. Россия победила в конкурсе один раз в 2008 году, когда страну представил Дима Билан с песней «Believe».
26 февраля 2022 года членство российских вещателей в ЕВС было приостановлено. 26 мая 2022 года, Россия была полностью исключена из ЕВС, что делает невозможным участие России в последующих конкурсах, а также их трансляции.

За 22 раза участия в финале Россия получила 3530 баллов, а в полуфинале (за исключением 1996 года) — 1890 баллов.

История участия

Евровидение-1994 

Россия дебютировала на Конкурсе Песни Евровидение в 1994 году с песней «Вечный странник», которая была исполнена Юдифь. Она была 23-я в последовательности и финишировала девятой с 70 баллами, большинство из которых (10) получили от Польши.

Евровидение-1995 

В 1995 году на конкурсе в Дублине Россию представлял Филипп Киркоров с песней «Колыбельная вулкану». У него был шестой стартовый номер и он набрал 17 очков, что привело на семнадцатое место. Россия получила очки от: Норвегии (10), Хорватии (6) и Кипра (1). Жюри из России присудило максимум 12 баллов Норвегии, которая в итоге победила.

Евровидение-1996 
В 1996 году в Евровидение были введены новые правила, аналогичные тем, что были в 1993 году. Все страны, кроме принимающей страны (Норвегия), прошли отборочный раунд, который не транслировался. Специальное жюри прослушало студийные версии композиций всех участников, из которых они выбрали 22 финальные песни. Российский представитель Андрей Косинский с песней «Я это я» на этом этапе набрал 14 баллов и занял 26 место. Таким образом, он не вышел в финал конкурса.

Евровидение-1997 

Во время 42-го конкурса песни Евровидение отборочный тур к финалу был исключён. Россию представляла Алла Пугачёва с песней «Примадонна», которая заняла 15-е место с результатом 33 балла, включая 12 баллов от Словении. Кроме того, вокалистка также получила следующие голоса: Голландия (8 баллов), Эстония (7), Австрия (5) и Норвегия (1).

Евровидение-1998 
Россия хотела отправить Татьяну Овсиенко с песней «Солнце моё» на 43-й конкурс песни Евровидение, но страна не имела права участвовать в конкурсе из-за неудовлетворительного результата прошлого года.

Евровидение-1999 
Несмотря на то, что Россия могла принять участие в конкурсе, она была отстранена от участия за отказ транслировать «Евровидение-1998» в знак протеста против недопуска страны на «Евровидение» 1998 года.

Евровидение-2000 

После двухлетнего перерыва Россия вернулась к конкурсу, заняв, наконец, высокое второе место. Алсу с песней «Solo» получила 155 баллов, включая 12 баллов от Румынии, Мальты, Кипра и Хорватии. В России, как и в одной из пяти стран, жюри все же осталось. Почти во всех других странах его заменили телеголосованием.

Евровидение-2001 

Представитель страны для 46-го Евровидения был выбран внутренне. С песней Lady Alpine Blue поехала группа «Мумий Тролль». На конкурсе, который состоялся 12 мая в Копенгагене, российский представитель по порядку выступлений был шестым и занял 12-е место, получив всего 37 баллов, больше всего из Литвы (10 очков). Хотя ЕВС внес дополнительные изменения в систему голосования и предложил всем странам использовать систему 50:50 (50 % голосов принадлежит зрителям, а 50 % — жюри), Россия по-прежнему оставалась с традиционной версией выбора фаворитов только путем голосования жюри.

Евровидение-2002 

Как и в прошлом году, российский представитель 47-го конкурса песни Евровидение был выбран внутренне. К 15 февраля в штаб-квартире национального отправителя было получено 11 742 заявки, из которых в марте они выбрали песню Northern Girl, написанную группой «Премьер-министр». В мае группа выступила в финале, набрала 55 баллов и заняла 10-е место. После финала конкурса вокалисты выступили с заявлением, в котором поблагодарили Первый канал за возможность принять участие и объяснили свой результат высокой напряженностью, усталостью и жгучей частью группы. Тем не менее, они признали своё исполнение вершиной айсберга из-за большого количества интервью со СМИ.

Евровидение 2003 

8 марта было объявлено, что страну представит группа t.A.T.u. с песней «Не верь, не бойся» Марса Лазаря, Ивана Шаповалова и Валерия Полиенко. Первоначально национальный вещатель заверил, что вокалисты споют песню на английском языке, однако решение в конечном итоге было изменено и слух, что русская версия сингла будет отправлена на конкурс, подтвердился.

Песня была одним из фаворитов мероприятия. 24 мая группа t.A.T.u. получила третий результат с 164 баллами. Максимальный балл был получен от Хорватии, Украины, Латвии, Эстонии и Словении. Великобритания и Ирландия не дали очков. Российское жюри снова дало самую высокую оценку Румынии.

После заключительного концерта ОРТ сообщил о фальсификации результатов конкурса. Российский общественный вещатель подозревал в манипулировании голосами в Ирландии, где баллы присуждались жюри, а не зрителям страны. Согласно заявлению Первого канала, были различия между голосами зрителей и [ирландской] вещательной компанией Райдио Тейлифа Эиранна (RTÉ). Российская точка зрения заключалась в том, что изменение оценки аудитории голосами судей (вызванное поздним предоставлением результатов телеголосования) повлияло на количество баллов из Ирландии за предложение t.A.T.u. и, следовательно, на потерю первого места. Российским представителям не хватило трех очков для победы.

Евровидение-2004 

В марте вещатель подтвердил, что страну представит Юлия Савичева с песней «Believe Me» Бренды Лоринг и Максима Фадеева. Из-за большого числа стран, заинтересованных в участии, в сорок девятом конкурсе песни «Евровидение» впервые был введен полуфинал. Песня была четырнадцатая по порядку, в итоге заняла 11-е место, получив в общей сложности 67 баллов, включая максимальные 12 баллов из Беларуси.

Евровидение-2005 

В 2004 году Первый канал подтвердил участие в 50-м Евровидении в Киеве. В декабре появились сообщения, что представителем страны была Мария Наумова, латвийская певица и победительница конкурса 2002 года. В 2005 году телевидение объявило, что представитель будет выбран путем национального голосования, что должно было быть обусловлено недовольством зрителей Юлией Савичевой в качестве представителя страны в 2004 году.

Два исполнителя из каждого полуфинала вышли в финал, прошедшего 19 февраля. В финале выиграла Наталья Подольская с песней «Nobody Hurt No One»

В конце апреля и мае она сделала промотур, гастролируя с выступлениями в Украине, Молдове, Хорватии, Бельгии и Греции.

15 мая она начала репетиции во Дворце спорта, благодаря участию в первой двенадцатой финальной классификации в 2004 году, Наталья приняла участие в финале. 21 мая она появилась в финале конкурса и выиграла в общей сложности 57 очков, в том числе максимальная оценка 12 баллов из Беларуси, заняв 15-е место классификации. Во время шоу её сопровождали басист Тони Хинтикка, гитарист Валерий Дробиш, барабанщик Тейо Джемс и два вокалиста: Яна Козлова и Ольга Белай.

Евровидение-2006 

На 51-м Евровидении Россия представила песню Димы Билана «Never Let You Go». Из-за плохого результата годом ранее вокалисту пришлось принять участие в полуфинале, который состоялся 18 мая. Затем был под 13-м номером и получил третий результат с 217 очками.
Через два дня состоялся финал конкурса, на котором Билан представил свою песню под десятым номером. Он набрал 248 баллов, что дало ему 2 место.

Евровидение-2007 

1 марта 2007 года состоялось заседание Первого канала, на котором были отобраны пять кандидатов для представления России на 52-м конкурсе песни «Евровидение»: Серебро, Город 312, Звери, Band’Eros и дуэт Александр Панайотов и Алексей Чумаков. В итоге была выбрана первая группа — женское трио Serebro и их песня «Song#1», России не пришлось снова участвовать в полуфинале. Российская песня заняла третье место в финале с 207 баллами. Она получила высшие оценки из Эстонии, Армении и Беларуси.

Евровидение-2008 

Ввиду ещё большего числа стран, заинтересованных в конкурсе, и большой продолжительности одного полуфинала, Европейский вещательный союз (EBU) решил ввести разделение на два полуфинальных раунда. С тех пор все страны, кроме организатора и Большой четверки (Великобритания, Германия, Франция, Испания) должны были принять участие в одном из полуфиналов.

На этот раз вещателем конкурса в России стал телеканал «Россия». Они решили организовать национальный отбор на конкурс. Отборочные туры состояли из двух этапов: на первом этапе специальная конкурсная комиссия выбрала 25 треков, которые были квалифицированы для второго этапа — финала. Среди них был Дима Билан, который уже участвовал в конкурсе в 2006 году. 9 марта зрители решили, что он и будет следующим представителем страны.

20 мая с песней «Believe» он получил третий результат в первом полуфинале, получив наибольшее количество очков из Армении и Израиля. Спустя четыре дня, в субботу вечером, вокалист выступил как 24-й, предпоследний участник финала конкурса. Он набрал 272 балла, благодаря чему занял первое место и выиграл соревнование. 12 баллов Билан получил от зрителей Украины, Эстонии, Латвии, Израиля, Армении, Беларуси и Литвы. Россия оценила в 12 баллов армянскую певицу Сирушо и её песню «Qélé, Qélé».

Евровидение-2009 

Благодаря победе Димы Билана в 2008 году, в Олимпийском спортивном комплексе, в Москве, был организован 54-й конкурс песни «Евровидение». Около миллиарда рублей было выделено на организацию мероприятия в российской столице. Во время конкурса метод голосования 50:50 был возвращен (50 % голосов были отданы судейской коллегией из пяти человек, 50 % принадлежали аудитории).

Российский предварительный отбор выиграла Анастасия Приходько с композицией «Мамо».

Представитель принимающей стороны автоматически получал место в финале, который состоялся 16 мая. Во время выступления за спиной певицы был огромный 6-метровый светодиодный экран, на котором отображалась анимация лица артиста, стареющего с каждой секундой. Она набрала 91 балл, что обеспечило ей 11-е место. Армения дала РФ 12 баллов, наибольшее количество баллов от России было присуждено представителю Норвегии, Александру Рыбаку, который выиграл конкурс. Финал посмотрели 122 миллиона зрителей по всему миру. Если бы только мнение зрителей было принято во внимание, Приходько заняла бы 8-е место, и если бы только оценка жюри — 17-е.

Евровидение-2010 

В марте 2010 года Пётр Налич выиграл российский национальный отбор и с песней «Lost and Forgotten» выступил 25 мая в первом полуфинале конкурса песни «Евровидение». Он набрал 74 очка, что обеспечило ему продвижение в финал. В субботу состоялся финал. Российское выступление набрало 90 баллов, в том числе 107 от зрителей и 63 от жюри. Таким образом он занял 11 место. Беларусь дала Наличу 12 очков.

Евровидение-2011 

Представителем России на 56-м конкурсе песни Евровидение, организованном в Дюссельдорфе, был внутренне выбран Алексей Воробьев с песней «Get You». Премьера этой заявки состоялась 12 марта во время русской версии программы «Фабрика Звёзд». В первом полуфинале, который состоялся 10 мая, он выступил с 7-м стартовым номером. Он набрал 64 балла (93 от зрителей и 31 от жюри), благодаря чему в полуфинале он занял 9-е место. Россия получила 12 баллов из Армении. В последнюю субботу Воробьёв с песней «Get You» стал шестнадцатым с 77 очками. Зрители дали Воробьёву 138 баллов (7-е место), в то время как жюри дали всего 25 баллов. Если принять во внимание только оценку судейских комитетов, российский представитель завершил бы соревнование на последнем, 25-м месте.

Евровидение-2012 

Национальный отбор 6 марта 2012 года выиграл коллектив «Бурановские бабушки» с песней на удмуртском и английском языках «Party for Everybody». 22 мая группа появилась в первом полуфинале под четырнадцатым номером. Трек «Party for Everybody» набрал 152 балла и занял первое место. В финале, который состоялся 26 мая, Бабушки были под шестым номером. Они набрали в общей сложности 259 баллов, что дало им второе место.

Евровидение-2013 

В конце октября 2012 года Первый канал объявил, что представителем России на 58-м Евровидении станет победитель первого сезона шоу «Голос». 29 декабря был финал программы, в котором победила Дина Гарипова. 24 февраля в программе «Воскресное время» состоялась премьера её песни «What If», написанного шведскими композиторами: Габриэлем Аларесом и Йоакимом Бьорнбергом в сотрудничестве с русским рок- и поп-музыкантом Леонидом Гуткиным.

14 мая Гарипова вышла в финал, который состоялся в субботу 18 мая, там она заняла 5-е место с 174 баллами.

Евровидение-2014 

В начале сентября 2013 года «Россия-1» начала процесс подачи конкурсных предложений на национальные отборы на 59-й конкурс песни «Евровидение», но позже российский вещатель решил выбрать представителя внутренним отбором. 8 марта было объявлено, что на конкурсе будут петь сестры Анастасия и Мария Толмачёвы, победители 4-го конкурса песни Детское Евровидение в 2006 году.

Вокалисты выступили в первом полуфинале конкурса, заняли там 6-е место, а в субботнем финале они наконец заняли 7-е место с 89 очками, включая максимальные 12 баллов из Беларуси и Азербайджана.

Евровидение-2015 

В июне 2014 года российская телекомпания подтвердила свое участие в 60-м Евровидении в Вене.

В марте телевидение объявило, что Полина Гагарина будет представителем РФ с песней «A Million Voices». 19 мая артистка с первого места вышла в финал, в котором она заняла второе место с 303 очками, включая максимальные оценки 12 баллов из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии и Германии.

Евровидение-2016 

В конце сентября 2015 года Россия подтвердила своё участие в 61-м конкурсе Евровидение, организованном в Стокгольме. Во время российского конкурса Russian Music Awards, состоявшегося в декабре, было объявлено, что Сергей Лазарев будет представлять страну на конкурсе. Его конкурсная песня «You are the only one» была написана Филиппом Киркоровым и Димитрисом Контопулосом, а греческий режиссёр и хореограф Фокас Эвенгелинос отвечал за сценическую хореографию.

10 мая он появился в первом полуфинале конкурса и с первого места вышел в финал. Затем, во время финала, 14 мая, Лазарев исполнил свою песню восемнадцатым, заняв третье место с 491 баллом. В голосовании жюри песня заняла пятое место, но она была первая по голосам зрителей.

Евровидение-2017 

12 марта вещатель объявил, что страну будет представлять Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning». 22 марта было объявлено, что певице запретили въезд на территорию Украины на три года из-за выступления певицы в 2015 году на территории Крыма и поэтому она не будет участвовать в Евровидении. Также было объявлено, что она будет представлять Россию на 63-м конкурсе песни Евровидение-2018. Первый канал отказался вести передачу выступления Юлии Самойловой со спутника или заменить её на представителя, которому бы разрешили въехать на территорию Украины на время проведения конкурса.

Евровидение-2018 

Ещё до объявления об участии на 62-м конкурсе песни Евровидение было заявлено, что Россия будет участвовать в 63-м конкурсе, организованном в Лиссабоне. В январе 2018 года Первый канал подтвердил, что представителем страны будет Юлия Самойлова. Выступление в конкурсе было ей обещано после того, как СБУ запретило исполнительнице въезд на Украину в 2017 году. Самойлова в финал не попала, что стало первым подобным случаем для России.

Евровидение-2019 

3 февраля 2019 года «Россия-1» объявила, что Россию представит Сергей Лазарев. 9 марта была представлена конкурсная песня под названием «Scream». 16 мая Лазарев занял шестое место в полуфинале, а 18 мая в финале он занял третье место с 370 очками.

Евровидение-2020 

2 марта 2020 года «Первый канал» объявил, что Россию на Евровидение-2020 представит рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big. 12 марта была представлена песня «UNO» на смеси английского и испанского языков, с которой группа отправилась бы на конкурс. Премьера клипа произошла на официальном YouTube-канале конкурса на следующий день. Спустя несколько часов, клип стал самым популярным по просмотрам среди участников этого года. Группа являлась одним из лидеров по мнению букмекеров.

18 марта 2020 года EBU официально отменил конкурс из-за пандемии COVID-19.

Евровидение-2021 

8 марта 2021 года, впервые за 9 лет, российский представитель был определён в прямом эфире на национальном отборе.

Участники от России на Евровидении-2020, Little Big, отказались от участия в национальном отборе. На суд зрителей было представлено три претендента: группа Therr Maitz с песней «Future Is Bright» («Светлое будущее»), дуэт #2Маши с композицией «Bitter Words» («Едкие слова») и певица Манижа с песней «Russian Woman» («Русская женщина»). По результатам SMS-голосования победу на национальном отборе одержала певица Манижа, набрав 39,7 % зрительских голосов (#2Маши заняли второе место с 35,7 % голосов, а третье место досталось Therr Maitz с 24,6 % голосов).
Впервые за 10 лет в песне «Russian Woman» российского представителя на конкурсе «Евровидение» прозвучали слова на русском языке. По итогам конкурса 2021 года Манижа заняла 9 место, набрав 204 балла.

Евровидение-2022 
25 февраля 2022 года Россия была дисквалифицирована в связи со вторжением российских войск на Украину. 26 февраля Россия вышла из ЕВС, что делает невозможным дальнейшее участие и трансляции конкурсов.

Участники

Родные города участников от России

Комментаторы, глашатаи и вещатели

Галерея

Как принимающая страна

Факты 

 В 1996 году Россию должен был представить Андрей Косинский с песней «Я — это я», однако накануне конкурса (во второй раз за его историю) жюри не допустило российского участника, так как он набрал недостаточное число баллов на специальном отборочном туре.

 В 1998 году из-за недопущения российского участника к конкурсу (по причине низкого среднего балла в участиях на предыдущих конкурсах) Россия отказалась от трансляции конкурса (что стоило ей участия в следующем году — согласно регламенту конкурса, только страны, транслировавшие конкурс 1998 года в прямом эфире, были допущены к участию в конкурсе 1999 года). По неподтверждённой информации, Россию должна была представить Татьяна Овсиенко с песней «Солнце моё».

 Дважды страну на конкурсе представляли Дима Билан (2 место в 2006 году и первое в 2008 году) и Сергей Лазарев (2016 и 2019 годах, заняв 3 позицию дважды).

 Третье место Россия занимала в 2003, 2007, 2016 и 2019 годах за выступления «Не верь, не бойся, не проси» группы «t.A.T.u», «Song Number One» группы «Serebro», «You Are the Only One» и «Scream» Сергея Лазарева.

 Второе место Россия заняла в 2000, 2006, 2012 и 2015 годах с песнями «Solo» исполнительницы Алсу, «Never Let You Go» Димы Билана, «Party for Everybody» ансамбля «Бурановские бабушки», «A Million Voices» Полины Гагариной.

 Во время победного выступления в 2008 с Димой Биланом на сцене выступали Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и венгерский скрипач, который играл на одной из скрипок Страдивари.

 Россия не смогла выйти в финал лишь 1 раз в 2018 с песней Юлии Самойловой «I Won’t Break».

 Из двадцати трёх исполненных Российскими артистами песен шестнадцать были на английском, четыре на русском и по одной на удмуртском, украинском и испанском.

 В разные годы Россию представляли уроженцы других стран (в 1995 году - Филипп Киркоров (родом из Болгарии), в 2005 - Наталья Подольская (родом из Беларуси), в 2009 году - Анастасия Приходько (родом из Украины) и в 2021 - Manizha (родом из Таджикистана)).

 В 2022 году Россия была дисквалифицирована из-за военного конфликта с Украиной. По неподтвержденной информации, страну на конкурсе в Турине должна была представлять Ярослава Симонова, участница конкурса "Синяя птица".

Полученные голоса 
Таблица баллов, полученных Россией в финале. Прочерки в клетках стоят у стран, не участвовавших в том или ином году; пустые клетки — в случае, если указанные страны не отдали ни одного балла России.

Отданные голоса 
Таблица баллов, отданных Россией в финале. «Прочерки» в клетках стоят у стран, не участвовавших в том или ином году; пустые клетки — в случае, если Россия не отдавала ни одного балла указанной стране.

См. также 
 Россия на «Детском Евровидении»

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Конкурса песни «Евровидение»
 Страница России на Официальном сайте конкурса песни «Евровидение»
 Евровидение на сайте «Первого канала»
 Евровидение на сайте телеканала «Россия»